

Anno 
 853 o 853 a.C.

Codici 
 853 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Biosphere 2 Observatory, nella Contea di Pinal, dell'Arizona

Matematica 
853 – numero